Holzbaur ou Holzbauer  peut faire référence à : 
 Erika Holzbaur (née en 1960), biologiste américaine.
 Ignaz Holzbauer (1711-1783), compositeur autrichien.

  (1927-2010), peintre allemand.
  (1845-1912), peintre allemand.